Morales é um sobrenome da língua castelhana e pode referir-se a:

Personalidades
Evo Morales
Richard Morales
Carlos María Morales
Óscar Javier Morales
Óscar Andrés Morales
Pedro Morales

Localidades
Morales (Colômbia)
Morales (Cauca)
Morales (Guatemala)
Morales (Espanha)
Morales (distrito), no Peru
Morales (Brasil)
Morales (Bolívar)
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos